Фроло́ва — женская форма русской фамилии , а также топоним.

 Носительницы фамилии 
 Фролова, Анна Михайловна (1910—?) — Герой Социалистического Труда, звеньевая полеводов.
 Фролова, Виктория Константиновна (род. 1991) — российская спортсменка (вольная борьба).
 Фролова, Вячеслава Владиславовна (Слава Фролова; род. 1976) — украинская теле- и радиоведущая, журналист и режиссёр.
 
 
 Фролова, Елена Борисовна (род. 1969) — русская певица и композитор, поэт.
 Фролова, Зоя Алимпиевна (1929—2003) — Герой Социалистического Труда.
 
 Фролова, Ирина Фёдоровна (1899—1931) — святая Русской православной церкви, преподобномученица.
 Фролова, Капитолина Матвеевна (1914—1999) — Герой Социалистического Труда, звеньевая колхоза.
 Фролова, Клавдия Павловна (1923—2010) — советский и украинский литературовед и критик.
 Фролова, Кристина Вадимовна (род. 1992) — российская футболистка.
 Фролова, Ксения (род. 1992) — российская футболистка.
 
 
 Фролова, Нина Андреевна (1936—2015) — советский и российский нумизмат-антиковед.
 
 Фролова, Полина Сергеевна (род. 1986) — российская ориентировщица на лыжах.
 Фролова, Прасковья Фёдоровна (род. 1928) — советская рабочая, Герой Социалистического Труда.
 Фролова, Светлана Ильинична (род. 1968) — советская пловчиха в ластах.
 Фролова, Тамара Ивановна (род. 1959) — депутат Государственной думы, врач.
 
 Фролова, Юлия Борисовна (Василиса Фролова; род. 1978) — украинская телеведущая, модель и актриса.
 Фролова, Яна Сергеевна (род. 2001) — российская футболистка.
 Фролова, Ярослава Владимировна (род. 1997) — российская гандболистка. См. также 
 

 Примечания